Олха́ — деревня в Шелеховском районе Иркутской области. Административный центр Олхинского муниципального образования.

География 
Расположена на северных склонах Олхинского плато, на реке Олхе, в 7 км к югу от центральной части города Шелехова.

Население

История 
Основана в начале XVIII века. В 1833 году построена церковь во имя Николая Чудотворца. В 1881 году в селе было 120 дворов, производился скипидар, разрабатывались известковые карьеры, сплавлялся лес, действовала мельница (в 1933 году после наводнения река изменила русло и мельница закрылась).

После установления советской власти церковь закрыли. В деревне был образован колхоз и промартель «Олхинская известь», которую позднее заменил Ново-Олхинский известковый завод (в настоящее время на грани закрытия). Была построена школа.

В настоящее время в Олхе насчитывается примерно 840 дворов, действует пилорама.

Туризм 
В деревне действует курорт «Олха», который в советское время был популярным среди иркутян местом летнего отдыха. Сейчас курс оздоровления в нём проходят единицы. Здесь находится фонтанирующая скважина на глубине 250 метров для забора минеральной воды «Иркутская»

К местам зимнего отдыха можно отнести горнолыжную базу «Олха», оборудованную подъёмниками и освещением. Протяжённость трассы полтора километра при перепаде высот 300 метров.

Ссылки 
 
 Церковь во имя Святителя и Чудотворца Николая Мирликийского в селе Олха

Примечания 

Населённые пункты Шелеховского района
Иркутская агломерация